Masters 1989 (Benson and Hedges Masters) var en professionell inbjudningsturnering i snooker, som spelades 21 - 29 januari 1989 i Wembley Conference Centre i London, England. De sexton högst rankade spelarna deltog i tävlingen.

Stephen Hendry deltog i Masters för första gången, eftersom detta var hans första säsong bland topp-16 på världsrankingen. Han lyckades vinna turneringen vid första försöket, något som förutom Hendry endast John Spencer, Doug Mountjoy, Terry Griffiths och Mark Selby lyckats med. Detta var den första av fem raka Masterstitlar för Hendry.

Matchen i första omgången mellan Terry Griffiths och Silvino Francisco omgärdades av en spelskandal; matchen slutade 5-1 till Griffiths, och det uppdagades att stora summor pengar hade satsats på just det slutresultatet. Båda spelarna förhördes, och Francisco blev arresterad, med släpptes senare utan att åtal väckts.

Resultat

Källor 
 Snooker Database

1989 i Storbritannien
1989
Snookersäsongen 1988/1989